Burgenlandbahn heißen 
 Burgenlandbahn (Sachsen-Anhalt), eine Marke der Deutschen Bahn
 Burgenlandbahn (Österreich), eine österreichische Bahnlinie